Веригино — название населённых пунктов в России:

 Веригино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Веригино — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Веригино — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Веригино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Веригино — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Веригино — село в Становлянском районе Липецкой области.
 Веригино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Веригино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Веригино — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Веригино — деревня в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Веригино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Веригино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Веригино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Веригино — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Веригино — деревня в Дубенском районе Тульской области.
 Веригино — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Веригино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.